Дидье Ибрагим Н’Донг (; 17 июня 1994, Ламбарене, Габон) — габонский футболист, полузащитник клуба «Дижон» и сборной Габона.

Карьера

Клубная 
Начинал карьеру в тунисском футбольном клубе «Сфаксьен». Дебютировал за основную команду 26 сентября 2012 года в 29-м туре чемпионата против «Кайруана». Команда Н’Донга победила со счётом 1:0. В сезоне 2012/13 провёл 18 игр и забил 1 гол, включая матчи плей-офф. Клуб завоевал титул чемпиона Туниса. Также в этом сезоне команда выиграла Кубок Конфедерации КАФ — африканский аналог Лиги Европы УЕФА. В сезоне 2013/14 сыграл 16 матчей в чемпионате, забил 1 гол. В сезоне 2014/15 сыграл 5 матчей.

В начале 2015 года перешёл в клуб «Лорьян», играющий во французской Лиге 1. В сезоне 2014/15 сыграл за команду 12 матчей в чемпионате. Голов не забил. В сезоне 2015/16 сыграл 34 матча, забил 2 гола.

Летом 2016 года перешёл в английский «Сандерленд». В сезоне 2016/17 сыграл 31 матч и забил 1 гол в чемпионате. В первой половине сезона 2017/18 сыграл 18 матчей в Чемпионшипе. В январе 2018 года отправился в аренду в «Уотфорд» до конца сезона.

1 января 2019 года полузащитник ФК «Сандерленд» Дидье Ндонг перешел в ФК «Генгам». Сыграл 11 матчей в чемпионате.

В сборной 
В 2011 году представлял сборную Габона в возрастной категории до 23 лет на чемпионате Африки среди юношей до 23 лет. Команда Габона стала победителем турнира.

В 2013 году играл за сборную Габона в возрастной категории до 20 лет на чемпионате Африки среди юношей до 20 лет. Провёл на поле 3 матча в рамках группового этапа. В плей-офф сборная не вышла.

За взрослую сборную дебютировал 14 ноября 2012 года в товарищеском матче против сборной Португалии. Встреча завершилась вничью со счётом 2:2.

Играл за сборную на Кубке Африки 2015. Провёл 3 матча на групповом этапе. В плей-офф команда не пробилась.

Выступления за сборную 

Итого: 42 игры / 0 голов; 14 побед, 16 ничьих, 12 поражений.

Достижения 
 «Сфаксьен»
 Чемпион Туниса: 2012/13
 Обладатель Кубка Конфедерации КАФ: 2013

 Габон (до 23)
 Чемпион Африки (до 23 лет): 2011

Примечания 

Футболисты Габона
Игроки ФК «Сфаксьен»
Игроки ФК «Лорьян»
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Генгам»
Игроки ФК «Дижон»
Игроки сборной Габона по футболу